Yongling () bezeichnet:

die Großgemeinde Yongling () des Autonomen Kreises Xinbin der Mandschu in der chinesischen Provinz Liaoning, siehe Yongling (Großgemeinde)

verschiedene chinesische Grabstätten – auch von verschiedenen Fremdherrschern – verschiedener Dynastien:
Qin Yongling 秦永陵 – Grab des Königs Wu von Qin 秦悼武烈王 (Qin (Staat))
Xi Wei Yongling 西魏永陵 – Grab des Kaiser Wen der Westlichen Wei-Dynastie 西魏文帝, in Fuping (Weinan), Provinz Shaanxi, siehe Yongling-Mausoleum (Westliche Wei-Dynastie)
Wu Zhou Yongling 武周永陵 – Grab des Wu-Zetian-Großvaters 武周顯祖 (siehe Wu Zetian)
Qian Shu Yongling 前蜀永陵 – Grab des Qian Shu Gaozu 前蜀高祖 (Früheres Shu-Reich)
Nan Tang Yongling 南唐永陵 – Grab des Nan Tang Liezu 南唐烈祖 (Südliche Tang-Dynastie)
Qin Yongling 金永陵 – Grab des Qin Shizu 金世祖 (Wanyan Helibo, Kitan-Herrscher)
Ming Yongling 明永陵 – Grab des Ming Shizong 明世宗 (Jiajing, Ming-Dynastie)
Qing Yongling 清永陵 – Gräber von Qing Zhaozu 清肇祖 (Möngke Temür), Qing Xingzu 清興祖 (Fuman), Qing Jingzu 清景祖 (Giocangga), Qing Xianzu 清顯祖 (Taksi) (in der Großgemeinde Yongling 永陵鎮 des Autonomen Kreises Xinbin der Mandschu, Provinz Liaoning), siehe Yongling-Mausoleum (Qing-Dynastie)

einige koreanische und vietnamesische Herrscher-Grabstätten (in chinesischen Bezeichnungen):
Gaoli Yongling 高麗永陵 – Grab des Gaoli Xiaozong 高麗孝宗 (siehe Chunghye von Goryeo)
Chaoyang Yongling 朝鮮永陵 – Grab des Chaoyang Wangchao Zhenzong 朝鮮王朝真宗 (siehe Joseon-Dynastie)
Houli Yongling 後黎永陵 – Grab des Yuenan Houli Taizu 越南後黎太祖 (siehe Spätere Lê-Dynastie)